Teuschel ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Teuschel (* 1959), deutscher Psychiater, Psychotherapeut und Autor 
 Ute Teuschel, deutsche Handballspielerin

Siehe auch:

 Teuschl